Anna Raadsveld (1990), Nederlands actrice
 Willem Raadsveld (1947), Nederlands contrabassist